Strang (Nebraska)
Strang (Oklahoma)
James Strang

Desambiguação